Добрышице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Радомщанский повят, Лодзинское воеводство. Население — 4225 человек (на 2008 год).

Сельские округа 
 Блёк-Добрышице
 Борова
 Боровецко
 Вевюрув
 Добрышице
 Галёнки
 Залесички
 Зданя
 Жабы
 Рожны
 Руда

Соседние гмины 
 Гмина Гомунице
 Гмина Каменьск
 Гмина Клещув
 Гмина Льгота-Велька
 Гмина Ладзице
 Гмина Радомско
 Радомско

Примечания

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства